Huldrich Albrecht Rohner  (1900 - 1971 ) foi um botânico  suíço .

Ligações externas
  

Botânicos da Suíça